Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, bestaat sinds 1927.
Koninkrijk Groot-Brittannië (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, 1707–1801), voormalige staat bestaande uit Engeland, Wales en Schotland.
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland (1801–1927), voormalige staat die alle Britse eilanden besloeg.
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815–1830), voormalige staat bestaande uit het huidige Nederland en België.
Verenigd Koninkrijk (Epcot)

Scandinavië:
Unie van Kalmar (1397–1520), vereniging van de koninkrijken Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Koninkrijk Denemarken en Noorwegen (1536–1814), eenheidsstaat van Denemarken en Noorwegen.
Unie tussen Zweden en Noorwegen (1814–1905), vereniging van Zweden en Noorwegen.
Rigsfællesskabet (letterlijk Rijksgemeenschap; ook Verenigd Koninkrijk van Denemarken), gemeenschap van Denemarken, Faeröer en Groenland (respectievelijk sinds 1948 en 1979).
Verenigd Koninkrijk Israël (ongeveer 1030–930 v.Chr.), het Twaalfstammenrijk Israël onder Saul, David en Salomo.
Verenigd Koninkrijk van Sunda en Galuh, voormalig koninkrijk op West- en Midden-Java.
Verenigd Koninkrijk van Portugal, Brazilië en de Algarve (1815–1825), voormalige staat.
Koninkrijk Libië (1951–1969).